Diagoras de Mélos, philosophe de Mélos, disciple de Démocrite.
 Diagoras de Rhodes, athlète de Jalyse dans l'île de Rhodes.
 Diagoras est un genre d'insectes de l'ordre des phasmes (Phasmida).
 Le Diagoras est un ferry appartenant à la compagnie grecque Blue Star Ferries.